Katja Kassin (Leipzig, 24 de Setembro de 1979) é uma atriz alemã de filmes pornográficos. Em alguns sites sua origem é referida como russa. Possui 1,55 m e 55 kg.

Biografia

Katja Kassin começou no pornô americano no ano de 2003 e fez até o final de 2007 por volta de 510 filmes.

Filmografia Parcial

Absolute Ass # 2
Altered Assholes # 1
Anal Expedition # 2
Anal Prostitutes On Video # 2
Anal Trainer # 8
Ass 2 Mouth # 2
Ass Factor # 2
Ass Feast # 2
Ass Fucked # 1
Ass Obsessed # 2, # 3
Ass Worship # 4, # 6
Assfixiation # 2
Assploitations # 5
Asswhole # 2
Barely Legal # 45
Bet Your Ass # 1
Big Ass Orgy
Blow Me Sandwich # 2
Chasing The Big Ones # 22
Craving Big Cocks # 2
Cum Swallowing Whores # 3
Feeding Frenzy # 3
Gang Bang # 4
Give Me Gape # 2
Heavy Metal # 6
I Wanna Get Face Fucked
Internal Cumbustion # 2
Interracial Lust # 1
Interracial Sex Shooter # 5
Lewd Conduct # 23
Lex Steele XXX # 2
No Limits # 4
Perverted POV # 7
POV Pervert # 1
Rectal Rooter # 6
Rough Reamings
Semen Demons # 2
Semen Sippers # 3
Service Animals # 18
Stand Up & Get Fucked
Un-natural Sex # 10
Up Your Ass # 21

Prêmios e Indicações

AVN (Adult Video News)

 2006: Melhor Cena de Sexo Solo - Anal Showdown, Darkko Productions/Evil Angel

XRCO (X-Rated Critics Organization)

 2005 - Melhor na categoria "Orgasmic Analist"
 2004 - Indicada - Performance Feminina do Ano 
 2004 - Indicada - Categoria - "Orgasmic Analist"

Outros

 2005 - Indicada como Performance Feminina do Ano - Rog Awards Critic's Choice 
 2004 - Venus (Europa) - Prêmio do Júri

Ligações externas 

Katja Kassin no MySpace
Site oficial

Atores pornográficos da Alemanha
Naturais de Leipzig
Modelos eróticas